Яким (Кимо) Дейков () е български търговец и общественик от епохата на Българското възраждане в Македония.

Биография 
Яким (наричан Кимо) Дейков от град Прилеп, тогава в Османската империя, е едър търговец на добитък, осъществявал дейността си чак до Будапеща в Австро-Унгария. Известен с патриотизма си деец на борбите на българите през Възраждането за църковна независимост. През февруари 1865 година се включва в защитата на построената от българите църква в Битоля, която гърците, настояващи там да се служи само на гръцки, нападат, скриват книгите и завладяват пангара. Кимо Дейков и други търговци, намиращи се по работа там, влизат в ръкопашен бой, успяват да изпъдят нападателите и да запазят дотогавашното служение, макар че се връщат в Прилеп с разбити глави, издрани лица, счупени ребра. Участва и в изгонването на гръцкия владика от Прилеп (1867).

От първата си съпруга Анастасия, потомка на видно семейство, има две дъщери и двама сина: Иван и Никола Дейкови. След смъртта ѝ се жени отново и има още четири дъщери. Грижи се и двамата му сина да получат солидно образование, първо в Търново (Княжество България) в Петропавловската духовна семинария; след временното ѝ затваряне изпраща Никола в Солунската българска мъжка гимназия, а след бунта там – отново в Петропавловската гимназия, а после в Софийския университет.

Преди Балканската война (1912 – 1913) се преселва в България, където има имоти.

Вижте също 

 Милан Кимов

Бележки 

Български общественици от Македония
Български търговци
Български предприемачи от Македония
Български имигранти от Македония в София
Родени в Прилеп